De massastart mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2019 werd gereden op zondag 30 december 2018 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Titelverdediger was Willem Hoolwerf en hij werd oorspronkelijk zesde, maar werd geschorst uit de uitslag. Douwe de Vries won zijn eerste titel.

Uitslag 

mannen massastart
2019